Gudeta est un patronyme porté notamment par :

 Agitu Gudeta (1978-2020), Éthiopienne émigrée en Italie ;
 Netsanet Gudeta (1991-), athlète éthiopienne, spécialiste des courses sur route et du cross.

Patronyme éthiopien